Bror Sandberg kan syfta på:

 Bror Sandberg (1882–1917), svensk jurist och tecknare.
 Bror Sandberg (1903–1969), svensk militär.